Die 184. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  184. Schützendivision (Sowjetunion)

Fallschirmjäger-Divisionen 
  184ª Divisione paracadutisti “Nembo” (Königreich Italien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern